O Idrettsklubben Start é um clube de futebol da Noruega, da cidade de Kristiansand.

Plantel 

Atualizado dia 28 de Novembro de 2014.

Títulos
Campeonato Norueguês: Campeão em 1978 e 1980.

Ligações externas 
 Página oficial

Start
Start